Урош Петровић (1880), књижевник из Горњег Милановца
 Урош Петровић (1967), књижевник из Београда